Finalen i DBU Pokalen 2013-14 blev afviklet den 15. maj 2014. Kampen blev spillet i Parken, København og vundet af AaB med 4-2 over FC København.

Kampen

Detaljer

Referencer 

2013-14
Fodbold i 2014